Die Liste der Deutschen Meister im High Goal Polo enthält die Sieger und Finalisten der Internationalen Deutschen Meisterschaften in der Klasse High Goal, d. h. mit einem Team-Handicap von +8 bis +12. Dabei sind pro Team bis zu zwei Spieler aus Drittstaaten (nicht EU) zugelassen. (Alle Bedingungen lt. Turnierstatut 2021 des Deutschen Polo Verbandes). Die Reihenfolge der Spieler im Team entspricht den Trikot-Nummern von 1 bis 4.

1972–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Ab 2020

Fußnoten

Anmerkungen 
 1972 wurde die Deutsche Mannschaft Dritter und eine Auswahl der Hurlingham Polo Association belegte Platz 4. 
 2010 bis 2014 war der Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup zugleich auch die Deutsche Meisterschaft im High Goal Polo. Seit 2021 wird zumindest das Finale der Meisterschaft wieder auf dem Berliner Maifeld ausgetragen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite Deutscher Polo Verband
 dort: Deutsche Meister High Goal
 dort: das Jubiläumsbuch 1972–2012 sowie die Jahrbücher 2012–2014, 2015 und 2016–2019 des Deutschen Polo Verbandes
 Deutschsprachige Webseite des Magazins POLO+10
 Siegerlisten auf sport-record.de

Deutsche Meister im High Goal Polo
Deutsche Meister im High Goal Polo
Polo
Deutsche Meister im High Goal Polo